Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Korda era il detentore del titolo dell'anno precedente.

Jim Courier ha battuto Tim Henman 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 aggiudicandosi il titolo.

Teste di Serie 

  Thomas Muster (quarti)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Jan Siemerink (primo turno)
  Michael Stich (primo turno)

 Magnus Gustafsson (quarti) 
 Petr Korda (quarti) 
 Paul Haarhuis (primo turno) 
 Jim Courier (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 1997
ATP Tour 1997